Panic (álbum) - o sétimo álbum de estúdio do trio americano MxPx
Panic (livro) - um livro escrito por Jeff Abbott

Veja também
Pânico

Desambiguação